Глеб Константинович Томи́лин (1921—1995) — советский театральный режиссёр.

Биография 
Родился 25 октября 1921 года в городе Минеральные Воды (ныне Ставропольский край). 

Участник Великой Отечественной войны (1-я Кировская дивизия народного ополчения с 1941 года). Получил контузию. По окончании Смоленского артиллерийского училища командир взвода миномётчиков. 

После войны поступил в Ленинградский государственный театральный институт, который окончил в 1947 году (педагоги В. В. Меркурьев, И. В. Мейерхольд-Меркурьева, Л. Ф. Макарьев). 

В 1947—1958 годах работал в театрах Тюмени, Тобольска (1948—1949), Новосибирска, Новочеркасска, Бийска (1955—1958). В 1958 году основал Барнаульский ТЮЗ. С 1962 года главный режиссер в театрах Ленинабада, Уссурийска, Дзержинска (1970—1973).

В 1976—1984 годах главный режиссер Мичуринского драматического театра. 

Приглашались интересные режиссеры (Т. Н. Солошек, Н. Рябов, другие), в спектаклях Мичуринского театра играли московские артисты Т. И. Пельтцер, А. Миронов, В. С. Лановой. 

В 1986—1994 — основатель и художественный руководитель народного театра Плодоовощного института имени И. В. Мичурина. 

Автор пьесы «Шёлковая кисточка», литературно-драматических композиций о поэтах, воспоминаний о режиссере Ю. А. Завадском, статей о роли театра в провинции.

Умер 10 октября 1995 года. Похоронен в Мичуринске на Людмилинском кладбище. 

В фойе Мичуринского драмтеатра — мемориальная доска в честь Томилина. 

Жена — актриса Т. Ф. Николаева.

Творчество 
 «Святой и грешный» М. А. Ворфоломеева
 «Акселераты» Б. С. Ласкина
 «Ивушка неплакучая» М. Н. Алексеева
 «Клоп» В. В. Маяковского
 «Роковые яйца» М. А. Булгакова
 «Потоп 82» А. П. Штейна
 «Пенелопа» Б. М. Рацера и В. К. Константинова
 «Первый винокур» Л. Н. Толстого (первая постановка)
 «Тамбовская казначейша» М. Ю. Лермонтова (первая постановка)
 «Тёркин на том свете» А. Т. Твардовского
 «Разоблаченный чудотворец» Г. Филдинга
 «Когда цветет акация» Н. Г. Винникова
 «Любовь Ани Березко», «Огни в степи» В. И. Пистоленко
 «Деликатная операция» Г. И. Матвеева
 «Финист — ясный сокол» Н. Я. Шестакова
 «Сказка об Иване-царевиче, о земле родимой, о матушке любимой» В. М. Гольдфельда
 «Олеко Дундич» М. А. Каца, А. Г. Ржешевского
 «Телефонный звонок» Ф. Нотта
 «Иван Рыбаков» В. М. Гусева

Награды и премии 
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1981) — за спектакль «Белый пожар» И. Г. Гладких в Мичуринском ТД Тамбовской области
 орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)
 медали

Источники 
 Томилин Глеб Константинович // Тамбовская энциклопедия / гл. науч. ред. Л. Г. Протасов. — Тамбов : Юлис, 2004. — 707 с.
 Владимир Андреев -  Но соразмерностей прекрасных в душе носил он идеал… // Мичуринская правда, 8 ноября 2016
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Мичуринск